Чемпіонат Ірландії з футболу 2018 — 98-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ірландії. Титул чемпіона здобув Дандолк.

Прем'єр-дивізіон

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Тури 1-18

Тури 19-36

Перший Дивізіон

Турнірна таблиця

Плей-оф 
Півфінал

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 жовтня/8 жовтня 2018

|}
Фінал

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 жовтня/19 жовтня 2018

|}

Плей-оф за підвищення у класі 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 жовтня/2 листопада 2018

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт
 Чемпіонат Ірландії на soccerway 
 Перший дивізіон Ірландії на soccerway 
 Сторінка на сайті УЄФА

2018
Ірландія